

Cinema
In the Electric Mist - L'occhio del ciclone – film del 2008 diretto da Bertrand Tavernier

Letteratura
L'occhio del ciclone ((In the Electric Mist with Confederate Dead) – romanzo di James Lee Burke
L'occhio del ciclone (Eye of the Storm) – romanzo di Jack Higgins
L'occhio del ciclone (Eye of the Storm) – romanzo di Maura Seger